QAC ist die Abkürzung für

 Chinacridon, ein Molekül, das vor allem bei der Entwicklung organischer Halbleiter-Bauelemente verwendet wird
 QA-C/MISRA, ein Programmpaket zur Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung mit Berücksichtigung der MISRA-Richtlinien
 Quilmes AC, ein argentinischer Fußballverein

QAC